Багиров Ильдырим Азиз оглы (, ) — государственный и политический деятель азербайджанского происхождения. Первый секретарь Амасийского РК КП Армении. Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета Армянской ССР. Член ЦК КП Армении.

Биография 
Родился 18 апреля 1938 года в Ереване, Армянская Советская Социалистическая Республика.

Окончил Армянский государственный педагогический университет имени Хачатура Абовяна, Институт общественных наук при ЦК КПСС.

С 1962 года — Член КП Армении. 

Член ЦК КПСС. 

В 1962—1966 годах — заместитель директора Ереванской средней школы им. М. Ф. Ахундова. 

В 1966—1969 годах — инструктор ЦК ЛКСМ Армении. В 1969—1974 годах - первый секретарь Варденисского РК ЛКСМ Армении.

С 1974 по 1981 год — председатель исполкома Варденисского райсовета.

С 1985 года — первый секретарь Амасийского РК КП Армении. Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета Армянской ССР. Член ЦК КП Армении.

В 1992 году началась карабахская война, и Ильдырим с семьёй был вынужден переехать в Баку, Азербайджан.

Скончался 25 ноября 2000 года во время землетрясения в Баку от инфаркта миокарда.

Примечания

Ссылки 
 «Депутаты верховного совета Армянской ССР. XI созыв»  

Выпускники Ереванского государственного университета
Заместители председателя Президиума Верховного Совета Армянской ССР
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 11-го созыва
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Первые секретари районных комитетов КП Армении
Члены ЦК КП Армении
Председатели районных исполкомов Армянской ССР
Первые секретари районных комитетов ЛКСМ Армении
Выпускники Армянского педагогического университета
Погибшие во время землетрясения